Телефонні коди Австрії призначаються державною компанією Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) на основі нормативних документів та рекомендацій щодо призначення телефонних кодів.

Відповідальність за розподіл і використання номерів в межах виділених кодів покладається на операторів мережі (в регіонах це, як правило, A1 Telekom Австрія, а в мобільних мережах відповідні оператори мережі).

Структура коду 
У Австрії не існує жодних законодавчих вимог щодо написання телефонних номерів, але RTR рекомендує використовувати DIN 5008.

Перша цифра коду приблизно відповідає федеральній землі.

Винятками з цього правила є Східний Тироль (код Каринтії), Форарльберг (код Тіролю), Бургенланд (північна частина має код Нижньої Австрії, а південна частина — Штирії), деякі прикордонні райони у Верхній Австрії (код Зальцбургу), а також певні райони Нижньої Австрії (код Верхньої Австрії).

Номер австрійського телефону можна набрати з-за кордону таким чином:

 + 43 (код країни) + код населеного пункту чи мережі (без нуля) + номер телефону

У межах Австрії номер можна набирати наступним чином:
 0 + код населеного пункту чи мережі + номер телефону

В межах населеного пукту не обов'язково набирати його код, якщо телефонувати зі стаціонарних телефонів. У мобільних мережах це можливо лише у певних випадках.

Аісля того, як було впроваджене перенесення номерів, мобільну мережу більше не можна визначити тільки за допомогою телефоного коду. Якщо номер, що набирається, відрізняється від очікуваного, можна зазвичай почути коротке повідомлення про це перед з'єднанням.

Мобільна мережа 
Коди всіх мобільних мереж в Австрії починаються з 06, за якими слідують ще дві цифри (06xx). Це пов'язано з тим, що перший мобільний комутаційний центр для мережі С, запущений у 1984 році (0663), знаходився у Зальцбурзі. Але оскільки багато регіональних кодів у Зальцбургу і його околицях починаються з 06, то доволі складно розрізнити мобільний і стаціонарний номер тільки по його коду. Наприклад, Зальцбург має код 0662.

Станом на 30 березня 2011 року RTR визначило такі діапазони телефонних кодів для абонентів мобільної мережі:
 0650 до 0653
 0655
 0657
 0659 до 0661
 0663 до 0699

У наведених вище діапазонах номерів, такі номери були повністю зарезервовані мобільними операторами станом на 1 червня 2016 року:
 0650 — повністю
 0655 — 00 до 29
 0660 — повністю
 0661 — 00 і 10
 0663 — 03, 05 і 63
 0664 — повністю
 0665 — 65 і 66
 0667 — 66 і 77
 0670 — 10, 20, 30, 60, 67, 70, 77, 80 і 90
 0676 — повністю
 0677 — 18, 60 до 67 і 99
 0678 — 10, 33, 70 і 90
 0680 — 10 до 55, 60, 68 і 77
 0681 — 10 і 11, 20 і 21, 77, 81 до 84 і 90
 0688 — 19, 60 до 64, 77 і 80 до 99
 0690 — 10, 20, 30, 40, 50, 60, 69, 80 і 90
 0699 — повністю

Список телефонних кодів в Австрії

Коди населених пунктів 
Повний перелік кодів містить усі населені пункти, в яких розташована власна телефонна станція (згідно Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)).

Оскільки код може включати в себе кілька населених пунктів або їх частин, то список є лише частково повним. Всі коди вказані без нуля.

 (далі до Мобільні мережі)

Мобільні мережі 

Частини кодів 0677 і 0678 були присвоєні T-Mobile і NETCO 3G GmbH (дочірня компанія Hutchison 3G Austria), але вони досі не використовуються.

З часу впровадження перенесення номерів у мобільній мережі, її більше не можна визначити тільки за допомогою коду. Тим не менше, оператори зберігають всі адміністративні права щодо своїх кодів.

Спеціальні коди

Джерела 
 Rundfunk & Telekom Regulierungs GmbH
 Österreichischer Nummerierungsplan — перелік телефонних кодів у Австрії

Примітки